Spetsnäsor, Aelia är ett släkte av insekter som beskrevs av Johan Christian Fabricius 1803. spetsnäsorna ingår i familjen bärfisar. 

Kladogram delvis baserat på Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bärfisar
Aelia